Uffington (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Uffington (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Uffington (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire